Białogard (stad), stad in Polen
 Białogard (gemeente), gemeente in Polen
 Białogard (district), district in Polen